

Patronyme 

 Ahmad ben Ali Al Thani (1917-1977), émir du Qatar ;
 Chérif ben Ali (1588-1659), monarque marocain ;
 Habib Ben Ali (1941-1996), criminel tunisien ;
 Karim Ben Ali, lanceur d'alerte français ;
 Leïla Ben Ali (1956-), Première dame de Tunisie ;
  ;
 Naïma Ben Ali, Première dame de Tunisie ;
 Salim Ben Ali (1918-2002), Premier ministre comorien ;
 Tachfine ben Ali (?-1145), émir almoravide ;
 Yaphet ben Ali (?-980), rabbin irakien ;
 Zine el-Abidine Ben Ali (1936-2019), président tunisien.

Divers 
 Chaire Ben Ali pour le dialogue des civilisations et des religions.

Toponyme 

 Sidi M'Hamed Ben Ali ;
 Stade Sidi-Youssef-Ben-Ali.

Patronyme arabe